Књињице могу бити:

 Књињице (Бланско), варошица у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Књињице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република